Paget  steht für:

 Paget Island, Insel in Bermuda
 Paget Parish, Verwaltungsgebiet von Bermuda
 Paget-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien, Südatlantik
 Mount Paget, Berg auf Südgeorgien, Südatlantik

Paget ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Wyndham Paget (1852–1918), britischer Admiral

 Bernard Paget (1887–1961), britischer General

 Charles Octavius Paget (1846–1909), österreichischer Industrieller
 Clara Paget (* 1988), britische Schauspielerin und Model
 Debra Paget (* 1933), US-amerikanische Schauspielerin
 Frederick Paget (1805–1867), britisch-österreichischer Industrieller

 James Paget (1814–1899), britischer Chirurg
 Jonathan Paget (* 1983), neuseeländischer Vielseitigkeitsreiter
 Lou Paget (* 1955), US-amerikanische Sexberaterin und Buchautorin
 Muriel Paget (1876–1938), britische Philanthropin
 Oliver Paget (1922–2011), österreichischer Zoologe, Anthropologe und Paläontologe
 Reginald Paget (1908–1990), britischer Anwalt und Politiker
 Sidney Paget (1860–1908), britischer Illustrator der Sherlock-Holmes-Geschichten
 Stephen Paget (1855–1926), britischer Chirurg
 Thomas Humphrey Paget (1893–1974), britischer Bildhauer, Medailleur und Designer
 Violet Paget (1856–1935), britische Schriftstellerin und Essayistin
 Walter Paget (1863–1935), britischer Illustrator

Siehe auch:
 Morbus Paget
 Operation Paget